est la formule brute de plusieurs isomères.

 Acide carboxylique
 acide heptanoïque, numéro CAS 

 Ester
 formiate d'hexyle, numéro CAS 
 Acétate
 acétate de pentyle ou acétate de n-amyle, numéro CAS 
 acétate de 1-méthylbutyle ou acétate de sec-amyle, numéro CAS 
 acétate de 3-pentyle ou acétate de 3-amyle, numéro CAS 
 acétate de 1,1-diméthylpropyle ou acétate de tert-amyle, numéro CAS 
 acétate de 2-méthylbutyle, numéro CAS 
 acétate de 3-méthylbutyle ou acétate d'isoamyle, numéro CAS 
 propanoate de butyle, numéro CAS 
 butanoate de propyle, numéro CAS 
 pentanoate d'éthyle, numéro CAS 
 2-méthylbutanoate d'éthyle, numéro CAS , mélange racémique
 R-2-méthylbutanoate d'éthyle, numéro CAS 
 S-2-méthylbutanoate d'éthyle, numéro CAS 
 3-méthylbutanoate d'éthyle, numéro CAS 
 hexanoate de méthyle, numéro CAS